Иван Иванович Штуцер (1852—1900) — российский .

Биография 
Родился в семье Иоганна Штутцера (Ивана Ивановича) (1822 — после 1865), архангельского мещанина, вышедшего в купцы 2-й гильдии, и его жены (с 1849) Августы Ивановны (1832 — после 1865). Род берёт начало от Якоба Штутцера (Stutzer, ?—после 1708), купца, прусского подданного, выходца  из города Эрлиха (Пруссия). Педагог И. И. Штуцер был из 6-го поколения семьи в России и первым, у которого выпала вторая буква "т" в фамилии.

Окончил юридический факультет Московского университета. Преподавал географию в Московском училище ордена Св. Екатерины (1878—1884) и в Лазаревском институте восточных языков.

Автор статей по географии и естествоведению в «Учебно-воспитательной библиотеке» (1875, т. I) и «Записках Учителя» (1883—1884). Его «Курс географии Европы для старших классов средних учебных заведений» (М., 1884) был удостоен Малой премии имени императора Петра Великого.

Семья 
 Сын — Михаил (1879—1935), русский, советский и украинский микробиолог и эпидемиолог был женат на Наталье Александровне, урождённой Фидлер, химике-фармакологе, своячнице Н. В. Тимофеева-Ресовского, их сын Иван Михайлович Штуцер (1919—1992) заведующий лабораторией НИИП, кандидат технических наук.

Примечания

Источник 
 

Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Преподаватели Лазаревского института восточных языков
Преподаватели Московского Екатерининского института благородных девиц
Лауреаты премии имени императора Петра Великого